Solárium es una palabra derivada del latín sol, y denota:
 Solárium: establecimiento especializado en bronceado artificial mediante rayos UVA artificiales.
 Solarium Augusti: reloj solar del emperador Augusto. 
 Solarium, constelación ya no considerada como tal, propuesta por Alexander Jamieson, en 1822, en substitución de la constelación Reticulum, denominada por Nicolas Louis de Lacaille, en el siglo XVIII.
 Solarium, un género de gastrópodos.

sk:Súhvezdie Slnečné hodiny